Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Mel Purcell 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (Campione)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Eliot Teltscher (terzo turno)
 Yannick Noah (semifinali)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Eddie Dibbs (secondo turno)
 Mel Purcell (finale)
 Yannick Noah (quarti di finale)

 Van Winitsky (terzo turno)
 Assente
 Jose-Luis Damiani (primo turno)
 Mel Purcell (semifinali)
 Alejandro Ganzábal (quarti di finale)
 Erick Iskersky (secondo turno)
 Bernard Fritz (primo turno)
 Juan Avendaño (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1982